Kanton Nancy-Nord
Kanton Nancy-Est
Kanton Nancy-Sud
Kanton Nancy-Ouest